Parliament Square (Londen), een plein in Londen, nabij Palace of Westminster
Parliament Square (Ramsey), een plein in Ramsey, op het eiland Man.
Parliament Square (Edinburgh)
Parliament Square (Hobart), Australië
Parliament Square (Melbourne)
Parliament Square (Toronto), Canada